Френсис Бейкън () е английски художник, известен с често гротескните си, деформирани, кошмарни фигури и сюжети и с ярките цветове в палитрата си. Съвпадение на имената е породило спекулации за далечно сродство с философа Френсис Бейкън. Посмъртно, художникът е добил слава на един от най-значимите творци от края на 20 в. През ноември 2013 г. творбата му Three Studies of Lucian Freud е продадена на аукцион за сумата от US$ 142,4 милиона – най-високата цена на аукцион за произведение на изкуството, без да се отчита инфлацията.

За него 
 Archimbaud, Michel. Francis Bacon: The Final Vision. New York: Phaidon Press, 1994. ISBN 0-7148-2983-8
 Bacon, Francis. Francis Bacon: Important Paintings from the Estate. New York: Tony Shafrazi gallery, 1998. ISBN 1-891475-16-9
 Baldassari, Anne. Bacon-Picasso: The Life of Images. London: Flammarion, 2005. ISBN 2-08-030486-0
 Brighton, Andrew. Francis Bacon. London: Tate Publishing, 2001. ISBN 1-85437-307-2
 Cappock, Margarita. Francis Bacon's Studio. London: Merrell Publishers, 2005. ISBN 1-85894-276-4
 Deleuze, Gilles. Francis Bacon: The Logic of Sensation. Paris: Continuum International Publishing- Mansell, 2004. ISBN 0-8264-7318-0
 Domino, Christophe. Francis Bacon. London: Thames and Hudson, 1997. ISBN 0-500-30076-3
 Edwards, John. 7 Reece Mews: Francis Bacon's Studio. London: Thames & Hudson, 2001. ISBN 0-500-51034-2
 Farson, Daniel. The Gilded Gutter Life of Francis Bacon. London: Vintage, 1994. ISBN 0-09-930781-2
 Gale, Matthew & Sylvester David. Francis Bacon: Working on Paper London: Tate Publishing, 1999. ISBN 1-85437-280-7
 Hammer, Martin. Bacon and Sutherland. Boston: Yale University Press, 2005. ISBN 0-300-10796-X
 Hammer, Martin. Francis Bacon: Portraits and Heads. Edinburgh: National Galleries of Scotland, 2005. ISBN 1-903278-66-X
 Harrison, Martin. In Camera, Francis Bacon: Photography, Film and the Practice of Painting. Thames & Hudson, 2005. ISBN 0-500-23820-0
 Harrison, Martin; Daniels, Rebecca. Francis Bacon Incunabula. London: Thames & Hudson, 2009. ISBN 978-0-500-09344-3
 Kundera, Milan & Borel, France. Bacon: Portraits and Self-portraits. London: Thames & Hudson, 1996. ISBN 0-500-09266-4
 Peppiatt, Michael. Francis Bacon: Anatomy of an Enigma. London: Weidenfeld & Nicolson, 1996. ISBN 0-297-81616-0
 Peppiatt, Michael. Francis Bacon in the 1950s. London: Yale University Press, 2006. ISBN 0-300-12192-X
 Rothenstein, John (intro); Alley, Ronald. Catalogue raisonnè and documentation, 1964. Francis Bacon. Thames and Hudson
 Russell, John. Francis Bacon. London: Thames and Hudson, 1993. ISBN 0-500-20271-0
 Sabatier, Bruno. "The Complete Graphic Work, Catalogue Raisonné", Paris, JSC Gallery, 2012.
 Schmied, Wieland. Francis Bacon: Commitment and Conflict. London: Prestel Verlag, 2006. ISBN 3-7913-3472-7
 Sinclair, Andrew Francis. Bacon: His Life and Violent Times. London, Sinclair Stevenson, 1993; New York, Crown
 Steffen, Barbara; Bryson, Norman. Francis Bacon and the Tradition of Art. Zurich: Skira Editore, 2004. ISBN 88-8491-721-2
 Sylvester, David. Interviews with Francis Bacon. London: Thames & Hudson, 1987. ISBN 0-500-27475-4
 Sylvester, David. Looking Back at Francis Bacon. London: Thames & Hudson, 2000. ISBN 0-500-01994-0
 Sylvester, David. Francis Bacon: The Human Body. London: Hayward Gallery, 1998. ISBN 1-85332-175-3
 Sylvester, David. About Modern Art: Critical Essays 1948–2000. London: Pimlico, 2002. ISBN 0-7126-0563-0
 Todoli, Vincente. Francis Bacon: Caged. Uncaged. Lisbon: Fundacao De Serralves, 2003. ISBN 972-739-109-5
 Van Alphen, Ernst. Francis Bacon and the Loss of Self. London: Reaktion Books, 1992. ISBN 0-948462-34-5
 Zweite, Armin. Francis Bacon: The Violence of the Real. London: Thames and Hudson, 2006. ISBN 0-500-09335-0

Източници

Външни препратки 
  Галерия, цитати и биография на Бейкън
  Профил на твореца и сбирка от негови изказвания за изкуството

Ирландски художници
ЛГБТ творци във визуалните изкуства
Английски атеисти
Ирландци в Испания
Гей мъже
ЛГБТ личности от Великобритания
Родени в Дъблин
Починали в Мадрид